Лос Куатро има више значења:

 Лос Куатро, Палермо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатро (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатро (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику